Goltzius est un patronyme notamment porté par :

 Hubert Goltzius (1526-1583), peintre et graveur néerlandais ;
 Hendrik Goltzius (1558-1617), peintre et graveur néerlandais, cousin du précédent ;
 Jacob Goltzius (1574-1630), peintre verrier néerlandais, frère du précédent ;
 Scipio Goltzius (1545/1565-1577/1584), peintre néerlandais ;
 Julius Goltzius (), graveur néerlandais, actif à Anvers en 1575-1595.

Voir aussi

 Goltzius et la Compagnie du Pélican, film néerlando-franco-anglo-croate réalisé par Peter Greenaway en 2012, racontant l'histoire de Hendrik Goltzius.